

Geografia
 Ricketts – comune dell'Iowa

Persone
 Charles Ricketts – pittore e scrittore svizzero
 David Ricketts – pistard britannico
 Dick Ricketts – cestista e giocatore di baseball statunitense
 Edward Ricketts – biologo, ecologo e filosofo statunitense
 Howard Taylor Ricketts – patologo statunitense
 Juan Landázuri Ricketts – cardinale e arcivescovo peruviano
 Michael Ricketts – calciatore inglese
 Pete Ricketts – politico britannico
 Rohan Ricketts – calciatore inglese
 Sam Ricketts – calciatore gallese
 Tom Ricketts – attore, regista e sceneggiatore britannico
 Tom Ricketts – giocatore di football americano statunitense
 Tosaint Ricketts – calciatore canadese